Termenul Don se poate referi la:

 Diminutivul numelui Donald;
 Don - titlu onorific spaniol, portughez sau italian; 
 Don, o comună din departamentul Nord - Franța;
 Don, o comună din provincia Trento - Italia;
 Dôn o zeiță-mamă din mitologia galeză;

Mai multe râuri poartă numele Don:

 Don - Rusia,
 Don - Canada,
 Două râuri din Queensland, Australia poartă numele Don:
 Don - afluent al râului Fitzroy,
 Don - un afluent al râului Bowen.
 Don - Anglia,
 Don - Scoția.